Barmekiden ist

 eine alternative Schreibweise für Barmakiden
 ein Roman namens „Der Tod der Barmekiden“ von Paul Scheerbart.